BNP Paribas Open 2021 (kobiety)
 BNP Paribas Open 2021 (mężczyźni)